Коммунисти́ческая па́ртия Белорусской ССР (сокр. КП БССР; ) — коммунистическая партия в Белорусской ССР и Республике Беларусь, существовавшая с 1918 по 1993 год. С 1918 по 1952 год носила название Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии, сокр. КП(б)Б. Фактически прекратила существовать как часть КПСС в августе 1991 года после принятия Верховным Советом Белорусской ССР Постановления «О временном приостановлении деятельности КПБ — КПСС на территории Белорусской ССР».

Предыстория 
Идея создания Коммунистической партии большевиков Белоруссии зародилась на конференции белорусских секций РКП(б), проходившей в Москве 21—23 декабря 1918 года. На конференции присутствовали делегаты Московской, Петроградской, Саратовской, Тамбовской, Минской и Невельской секций, представлявшие почти тысячу коммунистов-белорусов. Конференция избрала исполнительный орган — Центральное бюро белорусских коммунистических секций во главе с Дмитрием Жилуновичем.

История

Создание партии 
Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии была создана 30 декабря 1918 года в Смоленске на проходившей там VI Северо-Западной областной конференции РКП(б), объявившей себя первым и учредительным съездом новой партии.
Созданная партия была составной частью Российской Компартии (большевиков). Съезд избрал Центральное бюро КП(б) Белоруссии (председатель А. Мясников), а также принял решение о создании Советской социалистической республики Белоруссия.

Коммунистическая партия (большевиков) Литвы и Белоруссии 

С марта 1919 до ноября 1920 года была объединена с Компартией Литвы в Коммунистическую партию (большевиков) Литвы и Белоруссии (сокр.КП(б)ЛиБ). Об образовании единой компартии Литвы и Белоруссии было решено на проходившем 4—6 марта 1919 года объединительном съезде КП(б)Б и КП(б)Л, который также одобрил создание Советской социалистической республики Литвы и Белоруссии (Литбел). Съезд избрал Центральный комитет КП(б)ЛиБ, в Президиум которого вошли Винцас Мицкявичюс-Капсукас — председатель, З. Ангаретис, В. Богуцкий, Я. Долецкий, С. Иванов, М. Калманович, В. Кнориньш (секретарь), А. Мясников, И. Уншлихт, К. Циховский, В. Яркин и др.

Компартия Белоруссии в межвоенный период (1920—1941) 
В феврале—мае 1924 года руководящим органом КП(б)Б являлось Временное Белорусское бюро ЦК РКП(б), созданное в связи с возвращением в Белорусской ССР восточнобелорусских территорий, находившихся ранее в составе РСФСР. На состоявшейся в мае 1924 года XIII конференции Компартии Белоруссии был избран Центральный комитет КП(б)Б.

Компартия Белоруссии в послевоенный период (1941—1991) 
В годы Великой Отечественной войны КП(б)Б стала руководящим ядром всенародного движения антифашистского Сопротивления. В партизанских отрядах и в подполье на оккупированной территории насчитывалось свыше 35 тыс. коммунистов, действовало 10 обкомов, 185 межрайонных и районных комитетов КП (б) Б. и 1316 первичных партийных организаций. Почти все послевоенные руководители Советской Белоруссии имели партизанское прошлое (А. Е. Клещев, В. И. Козлов, К. Т. Мазуров, П. М. Машеров, И. Е. Поляков, П. К. Пономаренко, С. О. Притыцкий, Ф. А. Сурганов). После освобождения (июль 1944) компартия республики возглавила деятельность по восстановлению народного хозяйства БССР. В октябре 1946 в рядах КП (б) Б. насчитывалось 80403 члена, из них свыше 72 % вступили в партию в период Великой Отечественной войны. В январе 1970 КПБ выросла до 416 тыс. членов. (БСЭ). На 1.1.1990 составила 697 тыс. человек.

28 июля 1990 года из ст. 6 Конституции Белорусской ССР было исключено положение о руководящей роли КПБ.

Приостановление деятельности и объединение с Партией коммунистов Беларуси 
25 августа 1991 года, через несколько дней после августовского путча, Верховный Совет республики  принял Постановления «О временном приостановлении деятельности КПБ — КПСС на территории Белорусской ССР» и «О департизации органов государственной власти и управления Белорусской ССР, государственных предприятий, учреждений, организаций и собственности Коммунистической партии Белоруссии и Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Белоруссии». В ответ часть коммунистов в октябре 1991 года создали Инициативный комитет по возобновлению деятельности КПБ, который в декабре того же года провёл учредительный съезд новой партии, получившей название «Партия коммунистов Беларуси» (сокр. ПКБ).

В феврале 1993 года Верховный Совет Белоруссии отменил решение о приостановлении деятельности КПБ. Это решение привело к тому, что в результате консультаций между руководством Партии коммунистов Белорусской и представителями КПБ было принято решение о вхождении последней в ПКБ и передаче ею всех прав и полномочий политического, юридического и имущественного правопреемства Коммунистической партии Белоруссии. 25 апреля того же года на XXXII (внеочередном) съезде КПБ было принято решение о вхождении партии в состав ПКБ.

Решение об объединении было закреплено на II съезде ПКБ, состоявшемся в мае 1993 года.

В 1996 году часть членов ПКБ, поддерживающих политику президента А. Лукашенко, вышла из партии и создала новую политическую структуру под названием «Коммунистическая партия Беларуси».

Руководители партии 
Секретари — первые секретари ЦК КП(б)/КП Белоруссии

 1918—1919 гг. — Мясников, Александр Фёдорович
 1919 год — Мицкявичюс-Капсукас, Винцас
 11 ноября 1920 года — 1921 год — Генкин, Ефим Борисович
 25 ноября 1920 года — май 1922 — Кнорин, Вильгельм Георгиевич
 май 1922— 4 февраля 1924 — Богуцкий, Вацлав Антонович
 4 февраля — 14 мая 1924 — Асаткин-Владимирский, Александр Николаевич
 сентябрь 1924 — 7 мая 1927 — Криницкий, Александр Иванович
 7 мая 1927 — 4 декабря 1928 — Кнорин, Вильгельм Георгиевич
 4 декабря 1928 — 8 января 1930 — Гамарник, Ян Борисович
 8 января 1930 — 18 января 1932 — Гей, Константин Вениаминович
 18 января 1932 — 18 марта 1937 — Гикало, Николай Фёдорович
 14 марта — 27 июля 1937 — Шарангович, Василий Фомич
 27 июля — 11 августа 1937, и. о. — Яковлев, Яков Аркадьевич
 11 августа 1937 — июнь 1938, и. о. — Волков, Алексей Алексеевич
 18 июня 1938 — 7 марта 1947 — Пономаренко, Пантелеймон Кондратьевич
 7 марта 1947 — 3 июня 1950 — Гусаров, Николай Иванович
 3 июня 1950 — 28 июля 1956 — Патоличев, Николай Семёнович
 28 июля 1956 — 30 марта 1965 — Мазуров, Кирилл Трофимович
 30 марта 1965 — 4 октября 1980 — Машеров, Пётр Миронович
 16 октября 1980 — 11 января 1983 — Киселёв, Тихон Яковлевич
 13 января 1983 — 6 февраля 1987 — Слюньков, Николай Никитич
 6 февраля 1987 — 30 ноября 1990 — Соколов, Ефрем Евсеевич
 30 ноября 1990 — 25 апреля 1993 — Малофеев, Анатолий Александрович

Съезды партии 
 I съезд КП(б)Б — Смоленск, 30 декабря 1918 года.
 II объединительный съезд КП(б)ЛиБ — Вильнюс, 4-6 марта 1919 года.
 III съезд КП(б)Б — Минск, 22—26 ноября 1920 года.
 IV съезд КП(б)Б — Минск, 25 февраля — 2 марта 1921 года.
 V съезд КП(б)Б — Минск, 15 — 20 октября 1921 года.
 VI съезд КП(б)Б — Минск, 15 — 19 марта 1922 года.
 VII съезд КП(б)Б — Минск, 20 — 26 марта 1923 года.
 XI съезд КП(б)Б — Минск, 22 — 29 ноября 1927 года.
 XIII съезд КП(б)Б — Минск, 30 мая — 12 июня 1930 года.
 XIV съезд КП(б)Б — Минск, 23 — 29 января 1932 года.
 XV съезд КП(б)Б — Минск, 16 — 22 января 1934 года.
 XVI съезд КП(б)Б — Минск, 10 — 19 июня 1937 года.
 XVII съезд КП(б)Б — Минск, 10 — 18 июня 1938 года.
 XVIII съезд КП(б)Б — Минск, 15 — 20 мая 1940 года.
 XIX съезд КП(б)Б — Минск, 15—18 февраля 1949 года.
 XX съезд КП(б)Б — Минск, 20—23 сентября 1952 года.
 XXI съезд КПБ — Минск, 10—13 февраля 1954 года.
 XXII съезд КПБ — Минск, 24—27 января 1956 года.
 XXIII внеочередной съезд КПБ — Минск, 14—15 января 1959
 XXIV съезд КПБ — Минск, 17—19 февраля 1960 года.
 XXV съезд КПБ — Минск, 26-28 сентября 1961 года.
 XXVI съезд КПБ — Минск, 3—5 марта 1966 года.
 XXVII съезд КПБ — Минск, 22—24 февраля 1971 года.
 XXVIII съезд КПБ — Минск, 4—6 февраля 1976 года.
 XXIX съезд КПБ — Минск, 27—29 января 1981 года.
 XXX съезд КПБ — Минск, 30—31 января 1986 года.
 XXXI съезд КПБ — Минск, 28 ноября — 1 декабря 1990 года.
 XXXII съезд КПБ — Минск, 25 апреля 1993 года Объединительный с Партией коммунистов белорусской (ПКБ).

См. также 
 Советская социалистическая республика Белоруссия
 История Белоруссии
 Справедливый мир
 Коммунистическая партия Беларуси
 Коммунистическая партия Советского Союза
 Съезд КПБ

Примечания

Ссылки 
 Коммунистическая партия Белоруссии
 Коммунистическая партия Белоруссии (КПБ)

Коммунистические партии Белоруссии
Белоруссия
Политические партии по алфавиту
История Белоруссии 1917—1991 годов
Политические партии, основанные в 1918 году
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании